Соревнования по плаванию на I летних Олимпийских играх прошли 11 апреля. Участвовали спортсмены из шести стран, которые соревновались в четырёх дисциплинах. Все заплывы проходили в открытой гавани Зея неподалёку от Афин.

Медали

Общий медальный зачёт 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Страны 
В соревнованиях приняло участие спортсмены из шести стран, однако имена некоторых неизвестны, поэтому неизвестно точное число пловцов:

Примечания

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК  
 Результаты соревнований 
 Официальный протокол игр  

Плавание на летних Олимпийских играх 1896